Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2001/02 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2001/02 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 19 Spieler melden, allerdings schöpften nur der ŠK Slovan Levice und der ŠK Baník Prievidza das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 161 der 204 gemeldeten Spieler ein, von denen 35 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Hydina Košice und die Junioren des ŠK Slovan Bratislava kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Bestex Nové Zámky und dem ŠK Dunaj Bratislava je 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Juraj Lipka (ŠK Slovan Bratislava) und Norbert Zambor (ŠK Hydina Košice) mit je 9,5 Punkten aus 11 Partien. Stanislav Petrík, Karol Bíro (beide ŠK Dunaj Bratislava) und Ján Markoš (ŠK Slovan Bratislava) erreichten jeweils 9 Punkte aus 11 Partien. Mit Ján Báňas, Zbyněk Hráček, Ľubomír Ftáčnik (alle ŠK Slovan Bratislava), Ján Detko, Ján Helbich (jr.), Renata Gazik (alle ŠK Baník Prievidza), Richard Biolek, Branislav Krajčovič (beide ZK Slovakofarma Hlohovec) und László Krizsány (ŠK Laurex Lučenec) erreichten neun Spieler 100 %, von diesen spielten Báňas und Detko je sechs Partien, Biolek vier, Hráček, Ftáčnik und Krizsány je zwei, Helbich, Gazik und Krajčovič je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2001; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Hydina Košice

ZK Slovakofarma Hlohovec

ŠK Tatran Prešov

ŠK Bestex Nové Zámky

ŠK Dunaj Bratislava

ŠK Slovan Bratislava Junioren

ZŤS Spartak Dubnica

ŠK Slovan Levice

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Laurex Lučenec

ŠK Baník Prievidza

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2001
Schach 2002